Pojmenováním žleb je především na Moravě označováno hluboké a úzké údolí, v Čechách je užíváno pojmenování důl nebo starší dol a označení Žleb se používá zejména jako český ekvivalent německého názvu „Grunt“.

Terénní útvar 
 Žleb (skalní útvar) (skalní též horský žleb) — je svislý nebo šikmý skalní útvar, žlab.

Součást jména údolí 
 Čertův žleb (1) v přírodní rezervaci Jelení skok severně od Adamova v okrese Blansko
 Drahanský žleb (2) ve Vojenském újezdu Březina
 Koutský žleb (3), údolí Divokého potoka na jižním svahu Červenohorského sedla
 Maršovský žleb (4), údolí Maršovského potoka, kterým vede cesta spojující Lažánky s Herolticemi v okrese Brno-venkov
 Prostřední žleb (5), severně od obce Salaš v okrese Uherské Hradiště
 Ptáčovský žleb (6), údolí potoka Lubí na východním okraji Třebíče
 Repešský žleb (7) ve Vojenském újezdu Březina
 Řehořův žleb (8) také Řehořův Důl, rokle s turistickou stezkou z Ústí nad Orlicí na Andrlův chlum
 Psí žleb (9), severovýchodně od Ruprechtova v okrese Vyškov s nálezem zaniklé vsi Hamlíkov
 Pustý žleb (10), krasový kaňon v Moravském krasu
 Pytlácký žleb (11), severní okraj přírodní rezervace Jelení skok severně od Adamova v okrese Blansko
 Smutný žleb (12), přírodní rezervace západně od obce Salaš v okrese Uherské Hradiště
 Studený žleb (13), údolí řeky Litavy od pramene až po obec Zástřizly v okrese Kroměříž
 Studený žleb (14) západně od obce Salaš v okrese Uherské Hradiště
 Suchý žleb (15), krasový kaňon v Moravském krasu
 Sviní žleb (16) v pohoří Hrubý Jeseník západně od vrcholu Vysoká hole
 Žbánovský žleb (17) ve Vojenském újezdu Březina

Vlastní jména obcí nebo jejích částí 
 Žleb (Hanušovice) (18) – část obce Hanušovice v okrese Šumperk
 Dolní Žleb Děčín XIV-Dolní Žleb (19) – část města Děčín v okrese Děčín (do r. 1950 Dolní Grunt)
 Dolní Žleb (20) – část města Šternberk
 Horní Žleb (21) – Děčín XI-Horní Žleb, část města Děčín v okrese Děčín (do r. 1950 Horní Grunt)
 Horní Žleb (22) – část města Šternberk
 Pasecký Žleb (23) – část obce Paseka v okrese Olomouc (v letech 1890–1910 Pasecký Grunt)
 Prostřední Žleb (24) – Děčín XV-Prostřední Žleb, část města Děčín v okrese Děčín (do r. 1950 Prostřední Grunt)
 Valšovský Žleb (25) – starší pojmenování části obce Jiříkov (okres Bruntál), dnes Valšovský Důl

Ostatní vlastní jména 
 Žleb (přírodní památka) (27) – přírodní památka u obce Hostětín v okrese Uherské Hradiště
 Jelenov Žleb – místo ve Slovinsku kde došlo v roce 1943 ke střetnutí jugoslávských partyzánů s italským okupačním vojskem (Bitka v Jelenovem Žlebu)
 Kovářův žleb (28) – přírodní rezervace u obce Vlčnov v okrese Uherské Hradiště.
 Vícenický žleb (29) – vodní nádrž v Náměšti nad Oslavou
 Vranovský žleb – motokrosová trať ve Vranově v okrese Brno-venkov
v kultuře
 Čertův žleb (Czarci żleb) – polský film z roku 1949
 Helmův žleb – údolí ve Středozemi, fiktivním světě Tolkienova Pána prstenů